Juno je lahko:

 Juno (vesoljsko plovilo), načrtovana odprava NASE na Jupiter
 Junona, rimska boginja
 Jupiter (izstrelek), imenovan tudi Juno II
 Jupiter-C (raketa), imenovana tudi Juno ali Juno I
 Juno Award, kanadska glasbena nagrada
 obala Juno, eno od petih območij izkrcanja pri invaziji na Normandijo
 HMS Juno, ime sedmih ladij Kraljeve mornarice
 Juno, ameriška indie rockovska glasbena skupina
 3 Juno, asteroid
 Juno, ameriški film iz leta 2007